То́биас Вайс (; 30 июля 1985, Швебиш-Халль, ФРГ) — немецкий футболист, полузащитник.

Карьера 
Начинал заниматься в школе Биберсфельд, откуда в 1993 году перешёл в основную школу города Швебиш-Халль. В 11 лет его пригласили в академию «Штутгарта», самую крупную футбольную академию земли Баден-Вюртемберг. В 2004 году, по окончании академии Тобиас был заявлен за вторую команду «Штутгарта», в которой в итоге провёл три сезона, сыграв 75 матчей и забив 9 мячей. Дебют в профессиональном футболе пришёлся на 12 марта 2004 года на домашний матч 22-го тура Регионаллиги Зюд против «Аугсбурга», завершившегося вничью 1:1. На 60-й минуте Тобиас заменил Густава Шульца.

Летом 2007 года футболиста, уже давно переросшего вторую команду «Штутгарта», приобрёл набирающий обороты «Хоффенхайм». 18 августа 2007 года Тобиас дебютировал в новой команде в гостевом матче второго тура второй Бундеслиги против мёнхенгладбахской «Боруссии», завершившемся нулевой ничьей. Тобиас вышел на поле с первых минут и был заменён на 53-й минуте Мирнесем Месичем. По итогам сезона «Хоффенхайм» вышел в Бундеслигу, а Тобиас сыграл 14 матчей и забил 1 мяч.

А 16 августа 2009 года Тобиас вместе с командой дебютировал в Бундеслиге в гостевом матче первого тура против «Энерги». Поединок завершился уверенной победой Хоффенхайма со счётом 3:0 благодаря усилиям атакующего дуэта Ведада Ибишивеча и Демба Ба, забивших на двоих три мяча. Тобиас же вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

Карьера в сборной 
В конце 2008 года был впервые вызван на сбор в команду Германии перед товарищеским матчем с англичанам, но на поле в тот день он не появился. Дебют в национальной команде состоялся 2 июня 2009 года в товарищеском матче с командой Объединённых Арабских Эмиратов, который завершился победой бундестим со счётом 7:2. На 66-й минуте Тобиас заменил Томаса Хитцльспергера.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Бохум»